Az Oz, a nagy varázsló L. Frank Baum meseregénye

Feldolgozások 
 Óz, a csodák csodája (1939), Victor Fleming filmje
 Óz, a nagy varázsló (1982), a Toho japán animációs filmje
 Óz, a csodák csodája (1990), amerikai animációs sorozat az 1939-es játékfilm alapján
 Tom és Jerry és Óz, a csodák csodája (2011), amerikai animációs film az 1939-es játékfilm alapján
 Óz, a hatalmas (2013), Disney-film